Lövgrundet (Lule), een Zweeds mini-eiland behorend tot de Lule-archipel
 Lövgrundet (Kalix), een Zweeds eiland behorend tot de Kalix-archipel
 Lövgrundet (Piteå), een Zweeds eiland behorend tot de Pite-archipel